Robert Stuart et Bob Stuart peut se référer à plusieurs personnes :
 Robert II d'Écosse (1316-1390), roi d'Écosse, issu de la famille Stuart ;
 Robert Stuart (v.1340-1420),  duc d'Albany, prince et gouverneur de l'Écosse ;
 Robert Stuart d'Aubigny (1470-1544),  de Beaumont-le-Roger et  d’Aubigny, commandant militaire en France ;
  (1785-1848), explorateur américain ;
  (1887-1959), joueur de rugby à XV australien ;
 Bob Stuart (1920-2005), joueur de rugby à XV néo-zélandais.